Die Campeonato Brasileiro Série A 2012 war die 56. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Spielstätten

Tabelle

Kreuztabelle 
Quelle:

Torschützenliste 

Quelle:

Die Meistermannschaft des Fluminense FC 
Quelle:

Auszeichnungen

Prêmio Craque do Brasileirão 
Quelle:
 Bester Spieler: Fred
 Elf der Saison: Diego Cavalieri – Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver, Bruno Cortês – Carlinhos, Paulinho, Jean, Ronaldinho, Lucas – Fred, Neymar
 Bester Spieler (Fan-Voting): Ronaldinho
 Bester Newcomer: Bernard
 Bester Trainer: Abel Braga
 Bester Schiedsrichter: Nielson Nogueira Dias

Bola de Ouro 
 Bester Spieler: Ronaldinho

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012